Altino (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti, regio Abruzzen
 Altino (Quarto d'Altino), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Quarto d'Altino.